A ligamentum crico-arytenoideus posterior egy apró kb. 1 cm hosszú szalag a gyűrűporc (cartilago cricoidea) és a kannaporc (cartialgo arytenoidea) között. Kettő van belőle.

Források 

 Interactive Head and Neck

A gége szalagjai